Бентон:

Географічні об'єкти

США 

 Бентон — місто в штаті Айова
 Бентон — містечко в штаті Алабама
 Бентон — місто в штаті Арканзас
 Бентон — село в штаті Вісконсин
 Бентон — містечко в штаті Вісконсин
 Бентон — місто в штаті Іллінойс
 Бентон — невключена територія в штаті Індіана
 Бентон — статистично обумовлена місцевість в штаті Каліфорнія
 Бентон — місто в штаті Канзас
 Бентон — місто в штаті Кентуккі
 Бентон — містечко в штаті Луїзіана
 Бентон — містечко в штаті Мен
 Бентон — місто в штаті Міссурі
 Бентон — містечко в штаті Нью-Гемпшир
 Бентон — містечко в штаті Нью-Йорк
 Бентон — боро в штаті Пенсільванія
 Бентон — містечко в штаті Теннессі

Див. також: Бентон (округ).

Прізвище 

Дивіться: Бентон (прізвище).